Ву́лиця Мічу́ріна — назва вулиць у різних населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.

Вулиця Мічуріна — вулиця в Гадячі.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Глобиному.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Дніпрі.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Євпаторії.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Запоріжжі.
Вулиця Мічуріна — вулиця в Златоустівці.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Золочеві.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Керчі.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Луганську.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Миколаєві.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Мукачеві.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Севастополі.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Смілі.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Ужгороді.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Харкові.

Колишні назви:
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Яблунева у місті Арцизі.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Світанкова у місті Балта.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Гайдамаків у місті Баранівка.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Міщанська у місті Березівці.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Іллінська у місті Білопілля.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Волонтерська у місті Богодухів.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Віктора Баталіна у місті Борисполі.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Віталія Коцюка у місті Боярці.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Горіхової у місті Броварах.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Левада у місті Ватутіне.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Діонісія Міклера у місті Вінниця.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Ярослава Романова у місті Виноградів.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Берегової у смт Вороновиці.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Володимира Кобрина у місті Дрогобич.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Тихої у місті Дунаївцях.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у місті Дубровиця.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Володимира Семенка у місті Заводському.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Волонтерська у місті Заставна.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Вишнева у смт. Іваничі.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Соборна у місті Іршава.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Симиренка у місті Кам'янка-Бузька.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Ранкова у місті  Кам'янське.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Яблунева у місті Ківерці.
 В місті Києві:
Вулиця Мічуріна — колишня назва Микільсько-Хутірської вулиці в Оболонському районі.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Морських Піхотинців в Солом'янському районі.
Вулиця Мічуріна — колишня назва Ягеллонської вулиці в Деснянському районі.
Вулиця Мічуріна — колишня назва Ломаківської вулиці в Печерському районі.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Прикордонна у місті Кодима.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Чумацьких шлях у місті Козятин.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Григорія Сковороди у місті Корець.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Вербицького у смт Королеві.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Івана Письменного у місті Коростені.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Яблунева у місті Коростишів.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Василя Ющука у місті Костопіль.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Покровської у місті Красилові.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Давида Кострова у місті Кременчук.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Гетьманська у місті Кролевець.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Кароля Шимановського у місті Кропивницький.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Симиренків у місті Лебедин.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Академіка Василя Ремесла у міст Лубни.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Золотої у місті Луцьку.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Василя Сухомлинського у місті Марганець.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Левка Симиренка у місті Мерефі.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Героїв України у місті Миргород.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Підлісна у смт. Нова Водолага.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Цегельної у смт Новій Ушиці.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці В. Вернадського у місті Нововолинськ.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Миколи Амосова у місті Новограді-Волинському.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Героїв України у місті Носівка
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Симиренка у місті Обухів
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Симиренків у місті Овруч
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Ліни Костенко у місті Павлоград
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Ботанічна у місті Первомайський
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Нестора Городовенка у місті Переяслав
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Ак.Амосова у місті Подільськ
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Райдужної у місті Пирятині.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Яблунева у смт Романові.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Яблунева у місті Ромни
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Гетьманська у місті Сарни
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Ланок у місті Славуті.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Захисників України у місті Снятин.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Павла Тичини у місті Сокиряни.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Пілотська у місті Старокостянтинів.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Варшавська у місті Сторожинець.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Князя Святослава у місті Суми.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Чорновола у смт Тиврові.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Миколи Тарнавського в Хмельницькому.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Апостолів Петра і Павла у місті Хусті.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Свято-Воскресенська у місті Фастів.
Вулиця Мічуріна — колишня назва вулиці Бузкової у смт Чемерівцях.

Вулиця Мічуріна — вулиця в Абакані.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Барнаулі.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Бєлгороді.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Владимирі.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Волгограді.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Воронежі.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Єкатеринбурзі.
 Вулиця Мічуріна — вулиця в Москві.

Вулиці, названі на честь людей